Анато́лий Петро́в: 
 Петров, Анатолий Алексеевич (1937—2010) — советский и российский режиссёр мультипликации.
 Петров, Анатолий Анатольевич (1918—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Анатолий Борисович (1923—1982) — советский конструктор подводных лодок.
 Петров, Анатолий Васильевич (1929—2014) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Петров, Анатолий Викторович (1913—1985) — советский гобоист и музыкальный педагог.
 Петров, Анатолий Владимирович (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Петров, Анатолий Ильич (род. 1956) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Петров, Анатолий Михайлович (1911—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.